Bouwlust (Den Haag), een woonwijk in Den Haag
Bouwlust (Bergambacht), een monumentale boerderij in Bergambacht
Bouwlust (Soest), een gemeentelijk monument in Soest
Bouwlust (waterschap), een vm. waterschap in de provincie Groningen
Bouwlust (Driebergen-Rijsenburg), een gemeentelijk monument in Driebergen-Rijsenburg